Der Zeitlbach ist ein etwa 11 km langer linker Zufluss der Glonn in Oberbayern.

Nach dem Bach benannt sind die Orte Oberzeitlbach und Unterzeitlbach an denen er vorbeifließt. Der Zeitlbach diente einst Imkern (alter Begriff: Zeidler) als Tränke für wilde Bienen. In einer Urkunde des Bischofs von Freising aus dem Jahr 772 wird Unterzeitlbach als „Zidalpah“ bezeichnet, was „Bach der Imker“ bedeutet.

Verlauf
Der Zeitlbach ist insgesamt 11,2 Kilometer lang. Er entspringt bei Pfaffenhofen (Pfaffenhofener Zeitlbach) und bei Raderstetten (Raderstettener Zeitlbach). Er hat also zwei Quellen, die sich zwischen Sielenbach und Pfaffenhofen (bei Altomünster) befinden. Der Bach mündet zwischen Eisenhofen und Erdweg in die Glonn.

Zuflüsse
 Fischgraben
 Oberndorfbach (rechts)
 Unterzeitldorfer Graben (links)
 Wierbrunnbach
 Gimpelbach (rechts)
 Stumpfenbach (links)
 Nussgraben
 Bach in Kleinberghofen (rechts)
 Bach nach Kleinberghofen (links)
 Bach nach Kleinberghofen (rechts)
 Petersberger Graben (rechts)

Weblinks 
 Der Zeitlbach - (Gesundheitsamt Dachau)

3Zeitlbach